Caicaus, Kay Kawus, Kai Kawus, Kay Kaus, Kai Kaus, Kai Kavus ou Kay Kavus pode significar:

 Caicaus (lendário) — xá da Pérsia

Sultões de Rum 
  
  

Desambiguações de história